Dora 2022 je bila 27. izbor hrvaškega predstavnika na Pesmi Evrovizije. Potekala je 19. februarja 2022 v Športni dvorani Marino Cvetković v Opatiji. Vodili so jo Duško Ćurlić, Elizabeta Brodić in predstavnica Hrvaške leta  Franka Batelić.  Hrvaško bo na tekmovanju za Pesem Evrovizije 2022 v Torinu v Italiji zastopala Mia Dimšić s pesmijo »Guilty Pleasure«.

Izvajalci

Dora 2022 
Zmagovalca so določili s kombinacijo točk žirije (50 %) in gledalcev (50 %). Gledalci in žirije so imeli za podelitev skupno 580 točk. Vsaka žirija je podrlila svoje točke (1–8, 10 in 12 točk). Glasovanje gledalcev je temeljilo na odstotku glasov, ki jih je vsaka skladba dosegla s telefonskim in SMS glasovanjem.

Žirija

Sklici 

Hrvaška glasba
2022 v glasbi
Opatija
Glasbene prireditve